He puede referirse a:

 El símbolo químico del Helio.
 ה, He o Hei, quinta letra del alfabeto hebreo.
 𐤄, he, quinta letra del alfabeto fenicio.
 Г, he, letra de los alfabetos cirílicos ucraniano y bielorruso.
 へ, he, la romanización de un kana japonés.
 ჱ, he, letra georgiana.
 El explorador chino Zheng He.

También, he puede hacer referencia a:

 El código ISO 639-1 para el idioma hebreo.

Además, HE puede referirse a:

 Munición HE (del inglés high explosive, ‘alto explosivo’).
Hidroeléctrica Española, una empresa energética española desaparecida.

Enlaces externos 

Siglas